Gruhle ist der Familienname folgender Personen:

 Gertraude Gruhle (* 1938), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Hans Walter Gruhle (1880–1958), deutscher Psychiater
 Jürgen Gruhle (1959–2010), deutscher Sachbuchautor
 Wolfgang Gruhle (1924–2017), deutscher Physiker